Ворошилки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ворошилки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Ворошилки — деревня в Даниловском районе Ярославской области.